SGVV '07 (Stad Groninger voetbal vereniging) was een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Groningen. De club is in juni 2011 opgeheven als gevolg van een faillissement.

De club had zowel een eerste elftal op zaterdag als op zondag spelen, die laatstelijk respectievelijk uitkwamen in de Vierde klasse en de Vijfde klasse (seizoen 2010/11) van het Nederlands amateurvoetbal.

De club speelde op sportpark De Parrel, naast het gelijknamige zwembad, en had daar de beschikking over twee kunstgrasvelden.

Geschiedenis
SGVV mocht met recht een fusieclub genoemd worden. In totaal kende de vereniging 8 voorgangers. De club ontstond in 2007 uit een fusie tussen VV Astrea en VV Paddepoel. Als officiële oprichtingsdatum van SGVV '07 gold de oprichtingsdatum van VV Paddepoel.

VV Astrea (Latijn voor ster) werd opgericht op 1 maart 1932. Astrea was een katholieke club voor de werkende stand. In 1947 wezen de leden een fusie met de andere katholieke club in Groningen, Amicitia, af.

VV Paddepoel ontstond op 15 juni 1994 uit een fusie tussen de Groninger Christelijke Sportvereniging (GCSV opgericht op 22 augustus 1946) en Hellas VC.

Hellas VC (Hellas VES Combinatie) ontstond in 1955 uit de clubs Hellas (opgericht op 9 mei 1919) en VES (Vlug en Sterk).

VES ontstond op 1 januari 1935 uit een fusie tussen Hercules en VCD (Voetbalclub Driehoek).

Stamboom

Competitieresultaten 2008–2010 (zaterdag) 

|
|}

Resultaten VV Astrea 1987–2005 (zaterdag) 

|
|
|
|-
|
|
|}

Resultaten VV Paddepoel 1995–2007 (zaterdag) 

|
|
|-
|
|
|}

Resultaten GCSV 1949–1994 

|
|
|-
|
|
|}

Competitieresultaten 2008–2011 (zondag) 

|
|-
|
|}

Resultaten VV Astrea 1967–2004 (zondag) 

|
|
|
|
|}

Resultaten VV Paddepoel 1995–2005 (zondag) 

|
|
|
|}

Resultaten Hellas VC 1956–1994 

|
|
|
|}

Voormalige Nederlandse voetbalclub
Sportvereniging in Groningen (stad)